

Prénom

Patronyme 

 Claire d'Asta (née en 1953), une auteur-compositeur-interprète française.

Toponyme 

 Cima d'Asta, un sommet des Alpes ;
 Asta Regia, une colonie romaine antique d'Hispanie, près de Jerez de la Frontera.

Sigle 

ASTA peut désigner :
 Association sportive de Toutes-Aides, une association nantaise.

Autres 
Asta peut aussi désigner :
 Asta, un chien apparaissant dans différents films américains ;
 (1041) Asta, un astéroïde ;
 Asta, un personnage du manga Black Clover et de ses adaptations ;
 Asta, une entreprise marocaine spécialisée dans le café, son nom fait référence à celui de la famille fondatrice de la marque, la famille Astaïb.